Obraz Matki Bożej Pocieszenia  w Bogorii
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia  w Gdyni
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia  w Golinie
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia  w Gnieźnie
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia  w Górce Duchownej
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Juszczynie
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Lelowie
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia  w Leżajsku (bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku)
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia  w Lutogniewie (Parafia Świętej Trójcy w Lutogniewie)
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia  w Oławie (parafia Najświętszej Marii Panny Matki Pocieszenia w Oławie)
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia  w Orchówku
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu (sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu)
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Przeworsku
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Sanoku (kościół Franciszkanów)
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy
 Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie